Тореситас има више значења:

 Тореситас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тореситас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тореситас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику